Altwasser kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kalte Moldau, vattendrag, Södra Böhmen, 
 Stará Voda (ort i Tjeckien, lat 50,15, long 15,53),

Polen 
 Stary Zdrój - ort känd för Karl Tielsch Porzellan-Manufaltur (senare Fabryka Polcelany Wałbrzych).

Robotskapade Tjeckienförgreningar